Lo statunitense Jimmy Connors ha battuto in finale Björn Borg per 6–4, 3–6, 7–6(9), 6–4 aggiudicandosi il 2º US Open della sua carriera e 4º titolo del Grande Slam. Con questa vittoria Jimmy si è assicurato un assegno di $..Borg è stato condizionato da un infortunio all'inguine manifestatosi nei quarti di finale, protrattosi fino alla finale per la quale è stato costretto ad iniezioni di antidolorifici

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1976